Music & Me – album Michaela Jacksona
 Music & Me – album Nate Dogga

 „Music and Me” – utwór muzyczny Michaela Jacksona